Tien Liang (1979) kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok kínai műugró
 Tien Liang (1986) kínai evezős, olimpikon